Фильмография Адриано Челентано.

Актёрские работы

Режиссёрские работы

Сценарист

Композитор

Монтажёр

Сыграл самого себя

Работа на телевидении

Примечания

См. также 
 Дискография Адриано Челентано

Ссылки 
 Официальный сайт Адриано Челентано
 Фан-клуб — русские страницы

Фильмография
Фильмографии актёров
Фильмографии Италии